Unibet (bedrijf), een online gokbedrijf, pokerbedrijf en bookmaker
 Unibet.com (wielerploeg), een door dit bedrijf gesponsorde wielerploeg